Excentrique peut désigner :

 en quincaillerie, la pièce métallique pour l'assemblage des meubles en kit : excentrique (visserie) ;
 en mécanique, une des pièces composant un étau ;
 en mécanique, un assemblage à partir de came : excentrique (mécanique) ;
 en astronomie, la théorie de l'excentrique ;
 en médecine sportive, un des régimes de contraction du muscle ;
 en spéléologie, une concrétion de forme irrégulière : hélictite ;
 le caractère de quelqu'un qui est excentrique ;
 Grotte des Excentriques, grotte située sur le territoire de la commune de Pierre-la-Treiche.
 L'Excentrique (), film produit et interprété par Douglas Fairbanks, sorti en 1921.

Voir aussi